Rhipidita är ett släkte av tvåvingar. Rhipidita ingår i familjen hårvingsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårvingsmyggor
Rhipidita